Obholzer ist der Familienname von:

 Anton Obholzer (* 1968), britischer Ruderer
 Karin Obholzer (1943–2021), österreichische Journalistin und Schriftstellerin
 Rupert Obholzer (* 1970), britischer Ruderer
 Walter Obholzer (1953–2008), österreichischer Maler